Со́пов — русская фамилия. Известные носители:
 Сопов, Евгений Иванович (1909—1989) — советский конькобежец, тренер по конькобежному спорту;
 Сопов, Сергей Иванович (род. 1957) — крымский художник.
 Сопов, Юрий (настоящее имя и отчество Пётр Иванович; 1895—1919) — русский поэт.